Lindenau steht für:
 Lindenau (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Lindenau (Mondkrater)
 Lindenau Werft, deutsche Schiffswerft und Maschinenfabrik
 (9322) Lindenau, Asteroid des Hauptgürtels

Orte in Deutschland:
 Lindenau (Oberlausitz), Gemeinde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Lindenau (Achslach), Ortsteil von Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Lindenau (Dermbach), Ortsteil von Dermbach, Wartburgkreis, Thüringen
 Lindenau (Heldburg), Ortsteil von Heldburg, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Lindenau (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Lindenau (Radebeul), Ortsteil von Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen
 Lindenau (Rammingen), Ortsteil von Rammingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Lindenau (Scheidegg), Ortsteil von Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Lindenau (Schneeberg), Ortsteil von Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Lindenau (Sontra), Ortsteil von Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Orte in Polen:
 Lindenau, deutscher Name von Lipica (Sępopol), Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenau, deutscher Name von Lipniki (Kamiennik), Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln
 Lindenau, deutscher Name von Lipowina, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenau, deutscher Name von Lipówka (Działdowo), Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lindenau, deutscher Name von Lipienica, Landgemeinde Kamienna Góra, Powiat Kamiennogórski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Königlich Lindenau, deutscher Name voln Linowo (Świecie nad Osą), Gutsdorf in der Gmina Świecie nad Osą

Orte in Tschechien:
 Lindenau, deutscher Name von Lindava, Ortsteil von Cvikov, Nordböhmen
 Lindenau, deutscher Name von Lipná, Ortsteil von Potštát im Kuhländchen, Mähren

Orte in Russland:
 Lindenau (Stolbowoje), Wüstung in der Oblast Kaliningrad
 Groß Lindenau, deutscher Name von Oserki (Kaliningrad, Gwardeisk), Ort in der Oblast Kaliningrad

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lindenau (Texas), unincorporated Community im DeWitt County (Texas), Texas

Lindenau ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Friedrich von Lindenau († 1784), deutscher Amtshauptmann, Landschaftsdeputierter und Rittergutsbesitzer
 Bernhard von Lindenau (1779–1854), deutscher Staatsmann und Astronom
 Carl Heinrich August von Lindenau (1755–1842), deutscher Generalleutnant
 Erich Lindenau (1889–1955), deutscher Maler
 Eva Lindenau (* 1975), deutsche Juristin und Journalistin
 Fritz von Lindenau (1883–1965), deutscher Major, Verleger und Druckereibesitzer
 Gottfried Anshelm von Lindenau (1693–1749), deutscher Rittergutsbesitzer
 Gottlob Heinrich von Lindenau (1755–1830), deutscher Kammerherr
 Hans von Lindenau, deutscher Rittergutsbesitzer und Stifter (16. Jahrhundert)
 Hans von Trebra-Lindenau (1842–1914), deutscher Jurist und Politiker
 Heinrich Lindenau (1872–1942), deutscher Jurist und Polizeifachmann
 Heinrich Gottlieb von Lindenau (1723–1789), deutscher Kammerherr
 Jakob Lindenau (um 1700–1795), russischer Ethnograph und Forschungsreisender
 Jan Lindenau (* 1979), deutscher Politiker (SPD)

 Karl von Lindenau (1857–1909), deutscher Diplomat
 Lothar Lindenau (* 1942), deutscher Rechtsanwalt
 Paul Lindenau (um 1489–1541), deutscher Theologe
 Sigismund von Lindenau († 1544), Bischof von Merseburg
 Werner Lindenau (1892–1975), deutscher Konteradmiral
 Wolf von Lindenau (1634–1710), deutscher Amtshauptmann
 Wolf Gottlob von Lindenau (1721–1799), kursächsischer Oberstleutnant und Kreiskommissar
 Wolf Hugo von Lindenau (1828–1900), deutscher Politiker, MdR
 Wolff von Lindenau (* 1951), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Lindenau-Museum in Altenburg, Thüringen